Зыбино () — село,
Волчанско-Хуторский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321681202. Население по переписи 2001 г. составляет 115 (53/62 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Зыбино находится на правом берегу реки Волчья, есть мост.
Река делает изгиб и окружает село с трёх сторон, на противоположном берегу находится село Покаляное, ниже по течению на расстоянии в 1 км — с Волчанские Хутора.

История 
 1600 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 «Рассвет», фабрика, ЗАО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района